Phaeocryptopus är ett släkte av svampar. Phaeocryptopus ingår i ordningen Dothideales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeocryptopus